Jméno a příjmení Alexandr Stěpanov nosí více osob:

 Alexandr Stěpanov (lední hokejista) (* 1979) – ruský hokejový útočník
 Alexandr Stěpanov (sportovní lezec) (* 1990) – ruský sportovní lezec

otčestvo
 Alexandr Stěpanovič Antonov (1888–1922) – ruský revolucionář
 Alexandr Grin (Alexandr Stěpanovič Griněvskij; 1880–1932) – ruský sovětský novoromantický spisovatel
 Alexandr Stěpanovič Pirogov (1899–1964) – ruský sovětský operní zpěvák
 Alexandr Stěpanovič Popov (1859–1906) – ruský fyzik
 Alexandr Stěpanovič Viktorenko (* 1947) – sovětský kosmonaut